

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 Połówka

2 Połówka

Linki zewnętrzne 
Drabinka na stronie ITF 

Australian Open 2005
Australian Open – gra mieszana